Luisenstraße 28 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Luisenstraße 28 in Aachen, siehe Liste der Baudenkmäler in Aachen-Burtscheid
 Luisenstraße 28 in Bonn, siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Poppelsdorf
 Luisenstraße 28 (Herne)
 Luisenstraße 28 in St. Wendel, siehe Liste der Baudenkmäler in St. Wendel

Siehe auch:
 Louisenstraße 28 in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Äußeren Neustadt (Dresden, L–Z) #Louisenstraße 28